La ligne 91 du tramway de Prague est une ligne de tramway qui relie Podbaba à Radošovická. Il s'agit d'une des neuf lignes du réseau de nuit.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 91 relie Podbaba (au Nord de la ville) à Radošovická (à l'Est). Lorsque la ligne part de Podbaba, elle circule officiellement vers Nádraží Strašnice, soit un arrêt avant Radošovická.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 91 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

L'arrêt Korunovační n'est desservi qu'en direction de Podbaba. Les arrêts Nábřeží Kapitána Jaroše et Nad Primaskou ne sont desservis qu'en direction de Nádraží Strašnice.

Fréquence 
La ligne circule du lundi au dimanche, entre minuit et cinq heures du matin. Les rames circulant en direction de Nádraží Strašnice partent toutes les heures '27 et '57, tandis que celles circulant vers Podbaba partent toutes les heures '16 et '46.

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague